Agent spécial peut faire référence à :

 agent spécial (), un type particulier d'enquêteur aux États-Unis ;
 Agent spécial (1935), un film américain ;
 Agent spécial (1995), un film hongkongais.